

Titres 

 La Règle du jeu, film français de Jean Renoir sorti en 1939 ;
 La Règle du jeu, suite autobiographique en quatre volumes de Michel Leiris de 1948 à 1976 ;
 La Règle du jeu, revue littéraire fondée en 1990 par Bernard-Henri Lévy ;
 La Règle du jeu, épisode de la série télévisée X-Files ;
 La Règle du jeu, mini-série télévisée tchèque de 2019.

Autres 
 La Règle du je, film français de Françoise Etchegaray sorti en 1992.

Voir aussi